Dracma puede referirse a:

 Dracma griega antigua, moneda de la Grecia antigua.
 Dracma griega moderna, moneda oficial de Grecia hasta 2002.
 Dracma medicinal, unidad de peso usada en la antigüedad en farmacia.
 Dracma, banda chilena de nu metal.
 Dracma, álbum de la banda chilena homónima.